Something Else signifie Autre chose et peut désigner :

Société 
 , société de production de radio

Musique

Artiste 

 , groupe de J-Pop ;
 , groupe écossais des années 1970.

Chanson 

 Somethin' Else, chanson d'Eddie Cochran, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Gary Jules, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Good Charlotte, figurant sur l'album Good Morning Revival sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le .

Album 

 , album d'Ornette Coleman sorti en 1958 ;
 Something Else by the Kinks, album des Kinks sorti le  ;
 Something Else from The Move, album en concert de The Move sorti en 1968 ;
 Somethin' Else, album de Cannonball Adderley sorti le  ;
 , album de Kingston Trio sorti le  ;
 , album de Jeremy Steig sorti en 1970 ;
 Something Else, quinzième album studio de Shirley Bassey sorti en  ;
 , album de Robin Thicke sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 Something Else, quatorzième album studio du rappeur Tech N9ne sorti le  ;
 Something Else, album du groupe The Cranberries sorti le .
 Something Else', album du groupe The Brian Jonestown Massacre, sorti le .

Voir aussi